Nejc Seretinek (ur. 30 września 1996) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana. Złoty medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013).

28 stycznia 2012 w Szczyrku zadebiutował w zawodach FIS Cup. Zajął w nich 49. pozycję. Pierwsze punkty zdobył 18 lutego tego samego roku po zajęciu 5. miejsca w zawodach w Brattleboro. Zdobył złoty medal w konkursie drużynowym Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2013. W zawodach indywidualnych był 11.

Nigdy nie zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. Jego ostatnie występy w oficjalnych zawodach międzynarodowych miały miejsce w marcu 2015.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Seretinka na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996